Rolly ist der Familienname folgender Personen:

 Benedictus Estephanus Rolly Untu (* 1957), indonesischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Manado
 Friedrich Rolly (1874–1930), deutscher Mediziner
 Wolfgang Rolly (1927–2008), deutscher, römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Mainz

Siehe auch:
 Rolli